Lichatschow (Lichačev oder Likhachev, ) ist der Familienname folgender Personen:
 Boris Timofejewitsch Lichatschow (* 1929), russischer Pädagoge
 Dmitri Sergejewitsch Lichatschow (1906–1999), russischer Philologe und Slawist
 Fjodor Fjodorowitsch Lichatschow († 1653), russischer Außenminister
 Iwan Alexejewitsch Lichatschow (1896–1956), sowjetischer Autokonstrukteur
 Nikolai Petrowitsch Lichatschow (1862–1936), russischer Historiker
 Pjotr Gawrilowitsch Lichatschow (1758–1813), russischer General
 Waleri Nikolajewitsch Lichatschow (* 1947), sowjetischer Radsportler (Olympiagold 1972)
 Wassili Nikolajewitsch Lichatschow (1952–2019), russischer Politiker und Diplomat
 Wladimir Sergejewitsch Lichatschow (1849–1910), russischer Dichter
 Yaroslav Likhachev (1991), russischer Jazzmusiker
 Galina Wladimirowna Lichatschowa (* 1977), russische Eisschnellläuferin
 Tatjana Lichatschowa, russische Filmeditorin.

Nach I. A. Lichatschow benannt wurde:
 Sawod imeni Lichatschowa (SIL bzw. ZIL), Moskauer Automobilhersteller.

Lichatschow steht für:
 (2877) Likhachev, Asteroid des äußeren Hauptgürtels.